Luis González Valverde es un futbolista costarricense que juega como mediocampista y actualmente milita en el Asociación Deportiva San Carlos de la Primera  División de Costa Rica.

Referencias 

Futbolistas de Costa Rica
!"#"#$ Medio campista del Quepos Cambute ( Campeón Linafa 2022 )